Segavecchia può far riferimento a:
Rifugio Segavecchia, rifugio di montagna dell'Appennino Tosco-Emiliano.
Ségavëcia, in italiano Segavecchia, rituale folkloristico romagnolo, praticato in particolare a Forlimpopoli, presso Forlì.